Miejscowości w USA:
 Coaldale – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
 Coaldale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Coaldale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill